Master of the Rings е шести студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Първи албум с Анди Дерис и Ули Куш.

Helloween и Михаел Киске се разделят след турнето в подкрепа на Chameleon през 1993 г. Анди Дерис от Pink Cream 69 го заменя. След инцидент с алкохол и наркотици в Япония, Инго Швихтенберг е заменен първо от сешън барабаниста Ричи Абдел-Наби, а после за постоянно от Ули Куш от Gamma Ray. Той пристига, след като Master of the Rings вече е почти с написани песни.

Състав 
 Анди Дерис – вокали, акустична китара
 Роланд Грапов – китари, вокали в Closer to Home
 Михаел Вайкат – китари
 Маркус Гроскопф – бас
 Ули Куш – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Музикални албуми от 1994 година
Албуми на Хелоуин